Bastegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bastegöl (Eksjö socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (1,7 ha)
Bastegöl (Hjälmseryds socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun, 
Bastegöl (Kråksmåla socken, Småland, 631923-150329), sjö i Nybro kommun, 
Bastegöl (Kråksmåla socken, Småland, 632080-150966), sjö i Nybro kommun, 
Bastegöl (Mörlunda socken, Småland, 634812-150949), sjö i Hultsfreds kommun, 
Bastegöl (Mörlunda socken, Småland, 635058-150132), sjö i Hultsfreds kommun,  (13,9 ha)
Bastegölen (Lemnhults socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (2,1 ha)
Bastegölen (Södra Vi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Bastegölen (Tuna socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn